Typ 37 (auch Type 37) steht für:
 Peugeot Typ 37, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Type 037-II Lenkwaffenbootklasse, eine Schiffsklasse der Marine der Volksrepublik China

Abkürzung